Brancaccio je priimek več znanih ljudi:

 Antonio Brancaccio, italijanski politik
 David Brancaccio, ameriški novinar
 Francesco Maria Brancaccio, italijanski kardinal
 Stefano Brancaccio, italijanski kardinal

Glej tudi 
 Palazzo Brancaccio